Setono kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Setono, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kelurahan Setono, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar